Муса II ібн Муса (88/789 — 26 вересня 862) — державний і військовий діяч Кордовського емірату, валі (намісник) Тудели у 840—842 і 843—862 роках й Сарагоси в 841—842 і 852—860 роках.
 Манса Муса II (? — 1387) — 15-й манса імперії Малі у 1374—1387 роках.